Il cognome Maini può riferirsi a vari personaggi noti:

Arjun Maini – pilota automobilistico indiano
Bruno Maini – calciatore italiano
Giampiero Maini – calciatore italiano
Giorgio Maini – politico italiano
Giovanni Battista Maini – scultore italiano
Kush Maini – pilota automobilistico indiano
Luigi Maini – pittore italiano
Orlando Maini – dirigente sportivo ed ex ciclista italiano
Ormondo Maini – basso italiano